Cody Linley (né en 1989), acteur américain ;
 
Thomas Linley le vieux (1733–1795), compositeur et chef d'orchestre britannique ;
Thomas Linley le jeune (1756-1778), son fils, musicien britannique.

Voir aussi
 Carol Lynley (née en 1942), actrice américaine.
 David Armstrong-Jones (né en 1961), comte de Snowdon, connu aussi sous le nom de David Linley.
 Edward Linley Sambourne (1844-1910), caricaturiste et illustrateur anglais.
 Linley Marthe (né en 1972), bassiste mauricien de jazz.